Hamilton kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Buchanan-Hamilton
 K.G.A. Hamilton
 Steven W. Hamilton
 William Hamilton (botaniker)

Robotskapade auktorsförkortningar